Telefon Tel Aviv — базирующийся в Чикаго новоорлеанский электронный музыкальный проект, один из представителей жанра IDM. Ранее проект состоял из Джошуа Юстиса (Joshua Eustis) и Чарльза Купера (Charles Cooper). 22 января 2009 года один из участников дуэта, Чарльз Купер, был найден мертвым в своей квартире. В настоящее время является соло-проектом Джошуа Юстиса. Юстис так же задействован в сторонних проектах, среди которых Puscifer, Nine Inch Nails, Black Light Burns и The Black Queen.

Дискография

Альбомы 
 Fahrenheit Fair Enough (2001)
 Map Of What Is Effortless (2004)
 Remixes Compiled (2007)
 Immolate Yourself (2009)
 Dreams Are Not Enough (2019)

EP/Синглы 
 Immediate Action #8 (2002)
 My Week Beats Your Year (2004)
 Apparat / Telefon Tel Aviv — Sayulita (2010)

Ремиксы 
 American Analog Set — Green Green Grass
 Apparat — Komponent (2005)
 Bebel Gilberto — All Around (2001)
 Carmen Rizzo — Too Rude
 Oliver Nelson — Stolen Moments
 Nine Inch Nails — Where Is Everybody? (Things Falling Apart, 2000)
 A Perfect Circle — Three Libras
 A Perfect Circle — Judith
 Slicker — Knock Me Down Girl
 Phil Ranelin — Time Is Running Out
 Midwest Product — A Genuine Display
 Marc Hellner — Asleep on the Wing

Примечания

Ссылки 
 Telefon Tel Aviv, история проекта
 Telefon Tel Aviv, официальный сайт коллектива

IDM-музыканты
Музыкальные коллективы в стиле эмбиент
Музыкальные коллективы в стиле техно
Электронные музыкальные коллективы США
Музыкальные коллективы из Чикаго